Il sistema fiscale in Corea del Sud è basato su una imposizione a livello nazionale e locale.

Le tasse nazionali si dividono in tasse interne, dazi doganali e tre tasse con destinazione specifica; le tasse locali includono le tasse provinciali e le tasse di città e contea (due suddivisioni amministrative).

Le imposte interne nazionali sono costituite da cinque imposte dirette e cinque indirette.

Di queste dieci tasse, l'imposta sul reddito, l'imposta sulle società e l'imposta sul valore aggiunto costituiscono la maggior parte delle entrate fiscali coreane. Esistono anche tre tasse nazionali con destinazione specifica, vale a dire la tassa sui trasporti-energia-ambiente, la tassa sull'istruzione e la tassa speciale per lo sviluppo rurale; i proventi di queste fonti vanno direttamente a programmi governativi pre-designati.

Ci sono undici tasse locali e sono divise in tasse provinciali e tasse di città e contea.

A livello provinciale ci sono quattro imposte ordinarie e due imposte accantonate. A livello di città e contea, ci sono cinque tasse ordinarie.

Nelle sei grandi città appositamente designate che sono gestite come unità amministrative locali autonome (Seoul, Incheon, Busan, Daegu, Daejeon, Gwangju), la composizione fiscale è leggermente diversa da quella delle province e città o contee, sebbene i residenti siano tenuti a pagare la stessa le tasse.

Un residente è soggetto all'imposta sul reddito su elementi di reddito derivati da fonti sia all'interno che all'esterno della Corea. D'altra parte, un non residente è soggetto all'imposta sul reddito solo su elementi di reddito derivati da fonti all'interno della Corea.

Ai sensi della legge sull'imposta sul reddito, il reddito guadagnato sia dai residenti che dai non residenti è soggetto a tassazione globale e ordinaria.

In base alla tassazione globale, il reddito da locazione immobiliare, il reddito d'impresa, il reddito da lavoro e il reddito vario attribuito a un residente vengono aggregati e tassati progressivamente. Interessi e dividendi sono soggetti a ritenuta alla fonte.

I non residenti sono similmente tassati sui redditi da fonti coreane.

Le aliquote fiscali sul reddito individuale vanno dal 6% al 42%.

Quando una società è costituita in Corea, è considerata una società nazionale ed è soggetta a tassazione dal reddito mondiale, mentre una società straniera è soggetta a tassazione sul reddito di origine coreana. Le aliquote dell'imposta sulle società sono 10, 20, 22 e 25%. .

Imposta sul reddito

Contribuente 

 Residente: Una persona che ha il domicilio in Corea o ha risieduto in Corea per 183 giorni o più durante un periodo d'imposta è soggetta all'imposta sul reddito su tutti i redditi derivanti da fonti sia all'interno che all'esterno della Corea. Tuttavia, un residente che non è un cittadino coreano e ha un domicilio o ha risieduto in Corea per cinque anni o meno è soggetto all'imposta sul reddito, sul reddito pagato in Corea o rimesso in Corea nel caso in cui il reddito imponibile provenga da fonti al di fuori della Corea
 Non residente: Una persona che non è residente in Corea è considerata non residente ed è soggetta all'imposta sul reddito solo sul reddito derivante da fonti interne alla Corea.

Reddito imponibile 

 Reddito imponibile: Le persone residenti sono tassate sul loro reddito globale. Le persone non residenti sono tassate solo sul reddito di origine coreana.
 Tassazione del reddito globale e programmato: Il reddito derivato da residenti e non residenti è soggetto a tassazione globale e ordinaria. In base alla tassazione globale, il reddito d'impresa, i salari e gli stipendi, il reddito da pensione e altri redditi vengono aggregati e tassati progressivamente. Un reddito combinato di dividendi e interessi superiore a 20 milioni di Won(circa 15.000 Euro) è soggetto a tassazione globale. , interessi e dividendi sono soggetti a ritenuta alla fonte del 14%. In base alla tassazione ordinaria, le plusvalenze e i redditi da pensione sono tassati con aliquote fiscali variabili.
 Base imponibile e detrazioni

Il reddito imponibile è calcolato come la somma dei seguenti elementi di reddito:

 Interessi
 Importi di interessi e sconti ricevuti durante un anno fiscale da obbligazioni e titoli emessi dal governo di una nazione / dalle sue autorità locali o da una società nazionale / estera
 Interessi e importi di sconto ricevuti durante un anno fiscale da depositi e risparmi rateali pagabili sia all'interno che all'esterno della Corea
 Interessi su prestiti non commerciali
 Premi assicurativi del tipo di risparmio con scadenza inferiore a dieci anni
 Altri redditi simili come compensazione in base al denaro speso
 Dividendi
 Dividendi e distribuzioni di profitti e utili non distribuiti e distribuzione di interessi ricevuti da una società nazionale o estera durante la costruzione
 Distribuzioni di profitti ricevuti da entità non societarie come associazioni o fondazioni private
 Dividendi stimati e distribuzioni
 Importi designati come dividendi dalla legge sull'imposta sulle società (e) Attività finanziarie che producono dividendi
 Altri redditi simili come distribuzione del reddito
 Reddito d'impresa: L'importo totale del reddito in ciascun periodo imponibile rimanente dopo la deduzione dagli utili lordi delle spese e delle perdite ammissibili riportate dai 10 anni precedenti
 Salario e reddito da stipendio: L'importo totale del reddito rimanente dopo la detrazione come specificato nella tabella seguente: utilizzato per calcolare la base imponibile per il salario e il reddito da stipendio dopo che la detrazione qui descritta è stata effettuata per quel periodo di imposta
 Reddito pensionistico
 Plusvalenze: I guadagni derivanti dal trasferimento di terreni, edifici o diritti su di essi, azioni e altri beni specificatamente elencati nella Legge sull'imposta sul reddito saranno tassati separatamente dal reddito globale. Questa separazione è stata creata per stabilizzare i prezzi degli immobili e ai fini fiscali. Le plusvalenze possono essere classificate nelle seguenti tre categorie:
 Utili derivanti dal trasferimento di terreni o fabbricati.
 Guadagni derivanti dal trasferimento di diritti su beni immobili come diritti di superficie, proprietà in affitto o diritti di acquisto di beni immobili;
 Utili derivanti dal trasferimento di azioni
 Reddito generato dal trasferimento di una qualsiasi delle seguenti attività (di seguito denominate "altre attività"):
 Diritti d'impresa trasferiti con immobilizzazioni per impresa
 Diritti di utilizzo, iscrizione e altri diritti, indipendentemente dalla loro nomenclatura, di utilizzare le strutture rilasciate a una persona che diventa membro di un'organizzazione contrattata per avere il diritto di utilizzare esclusivamente le strutture o di usarle a condizioni più favorevoli rispetto agli utenti generali
 Azioni specificate (dove un azionista oligopolistico di una società, il 50% o più dei cui valori proviene dalla proprietà di immobili, ecc., trasferisce più del 50/100 delle sue azioni a una persona diversa da se stessa)
 Azioni di una società, il cui valore è pari o superiore all'80% in proprietà immobiliari, come country club, stazione sciistica, condominio resort, struttura turistica specializzata
 Altri proventi

Esenzioni e detrazioni relative al reddito globale 
Sono previste cinque esenzioni o detrazioni relative al reddito globale.

 Esenzioni di base: I residenti con reddito globale hanno diritto a detrarre annualmente un importo equivalente a 1,5 milioni di won moltiplicato per il numero di persone nella famiglia del contribuente.
 Detrazioni aggiuntive: Un residente idoneo all'esenzione di base e che appartiene a una delle seguenti classi può anche detrarre 1 milione di won (b: 2 milioni di won, c: 500.000 won) all'anno dal suo reddito globale:
 Una persona che ha 70 anni o più
 I disabili, come prescritto dal DPR
 Una donna con un coniuge o una donna capofamiglia con persone a carico (una persona il cui reddito globale non supera i 30 milioni di won)
 Un genitore single con discendenti diretti o figli adottivi che possono beneficiare dell'esenzione di base
 Detrazioni speciali

I percettori di stipendio e salario possono detrarre un importo pari alla somma delle spese necessarie dal loro reddito di stipendio,salario, ecc. durante l’anno fiscale.

Aliquota fiscali e credito d'imposta

Aliquote fiscali 
L'importo dell'imposta sul reddito globale è calcolato applicando aliquote fiscali marginali progressive alla rispettiva base imponibile.

Tassazione sul reddito dei non residenti

Generale 

Un non residente è soggetto all'imposta sul reddito derivante da fonti interne alla Corea. Vengono applicati due metodi di tassazione: tassazione globale e tassazione separata. La tassazione globale viene applicata ai contribuenti non residenti che hanno una sede di attività in Corea o quelli con reddito da immobili situati in Corea (escluse le plusvalenze dal trasferimento di terreni o edifici, a cui si applica la tassazione del programmatore). Tutto il reddito di origine domestica è soggetto a tassazione globale, ad eccezione del TFR e delle plusvalenze, che sono tassate tutte allo stesso modo, con alcune eccezioni, come lo sarebbero se guadagnate da un residente. La ritenuta alla fonte viene applicata a ciascun elemento di reddito nazionale di non residenti che non hanno una sede di attività in Corea e non hanno reddito da immobili situati in Corea.

L'indirizzo fiscale di un non residente è la sede aziendale nazionale. Nel caso di un non residente che non ha una sede lavorativa domestica, il suo indirizzo fiscale sarà il luogo in cui viene ricavato tale reddito

Ritenuta fiscale sui non residenti 
Salvo diversa disposizione in un trattato fiscale applicabile, le persone che pagano un importo di reddito da fonti nazionali a non residenti (escluse plusvalenze da beni immobili, reddito da stipendio e stipendio, reddito da pensione o reddito da pensione derivato da persone non residenti che sono soggetti alle stesse regole di tassazione di quelle applicabili a ciascuno dei quattro elementi di reddito derivati da persone fisiche residenti) non attribuibili a un luogo di lavoro domestico, trattengono come imposta sul reddito alla fonte del reddito l'importo applicabile elencato a seconda di vari fattori. L'imposta trattenuta deve essere pagata al governo entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui tale imposta è stata trattenuta.

Se un non residente si impegna in un progetto di costruzione, installazione, assemblaggio o esegue servizi di supervisione ad esso correlati a breve termine in Corea, il residente coreano che paga per tali servizi deve trattenere l'imposta sul reddito alla fonte. Tuttavia, se tale non residente registra la propria stabile organizzazione presso l'ufficio delle imposte competente, il pagatore non sarà tenuto a trattenere e pagare l'imposta.

Se un residente della Corea paga un non residente che è impegnato nella conduzione di navi o aeromobili nel trasporto internazionale e che non si ritiene abbia una sede di attività in Corea, il residente dovrà trattenere l'imposta sulla fonte coreana parte dell'importo pagato.

Se una persona soggetta a ritenuta fiscale paga l'imposta trattenuta alla fonte dopo la scadenza del periodo di pagamento, non ha pagato l'imposta entro il periodo o non ha trattenuto l'imposta alla fonte, dovrà pagare una penale di fino al 10% dell'importo dell'imposta non pagata o non trattenuta.

Persone fisiche non residenti che derivano in Corea redditi da locazione di navi o aeromobili, reddito d'impresa, reddito da servizi personali, reddito da stipendio e stipendio, reddito da pensione, royalties o plusvalenze da titoli (interessi e dividendi esclusi) o dal loro sostituto d'imposta che presentato una dichiarazione salariale e fiscale entro il termine di legge può richiedere una rivalutazione della base imponibile e dell'importo dell'imposta entro 3 anni dalla scadenza del termine.

Note

Diritto tributario
Economia della Corea del Sud